Лима (Lima) — испанская и португальская фамилия, топоним.

Топонимы 
 Лима — столица Перу.
 Лима (Лима) — муниципальный район столицы Перу.
 Лима (провинция) — провинция Перу.
 Лима (регион) — регион Перу.
 Лима (река) — река в Португалии.

Носители фамилии 
 Лима, Адриана (род. 1981) — бразильская супермодель.
 Лима, Аристидеш Раймунду (род. 1955) — генеральный секретарь Национальной ассамблеи Кабо-Верде.
 Лима, Брайан (род. 1972) — самоанский регбист.
 Лима, Вандерлей ди (род. 1969) — бразильский марафонец.
 Лима, Густаву (род. 1989) — бразильский певец и автор песен.
 Лима, Давид (род. 1990) — португальский бегун на короткие дистанции.
 Лима, Дарси (род. 1962) — бразильский шахматист.
  (род. 1982) — новозеландский игрок в регбилиг, выступал в составе новозеландской, самоанской сборных и сборной команды бывших британских австрало-тихоокеанских колоний.
 Лима, Дуглас (род. 1988) — бразильский боец смешанного стиля.
  (род. 1983) — футболист из Сан-Томе и Принсипи, вратарь национальной сборной.
 Лима, Жайме де Магальяйнш (1859—1936) — португальский писатель.
 Лима, Ильдефонс (род. 1979) — андоррский футболист.
 Лима, Кевин (род. 1962) — американский кинорежиссёр и мультипликатор.
 Лима, Консейсан (род. 1961) — поэтесса республики Сан-Томе и Принсипи.
 Лима, Леандро (род. 1985) — бразильский футболист.
 Лима, Лео (род. 1982) — бразильский футболист.
  (род. 1977) — бразильский пловец свободным стилем, чемпион Панамериканских игр 1999 года.
  (род. 1948) — аргентинский оперный певец (тенор).
 Лима, Лукас Рафаэл (род. 1990) — бразильский футболист, полузащитник.
 Лима, Лукас (род. 2002) — шведский футболист, нападающий.
 Лима, Маглия Амелли Соарес де (род. 1990) — бразильская футболистка.
  (род. 1994) — кабо-вердианский футболист.
 Лима, Мануэл (род. 1935) — ангольский писатель, литературовед и политик, бывший партизанский командир.
 Лима, Маурисиу (род. 1968) — бразильский волейболист, чемпион Олимпийских игр 1992 и 2004 годов.
 Лима, Маурисио (род. 1975) — бразильский фотограф, журналист, лауреат Пулитцеровской премии 2016 года.
 Лима, Ник (род. 1994) — американский футболист, защитник.
 Лима, Пабло (род. 1981) — уругвайский футболист, двукратный чемпион Уругвая в составе клуба «Данубио» (2004, 2006/2007).
  (род. 1971) — ангольский пловец и актёр, член национальной сборной на Олимпийских играх 1988 и 1992 годов.
  (род. 1983) — бразильский боксёр, чемпион Панамериканских игр 2007 года.
  — самоанский игрок в регбилиг, участник чемпионата мира (2000).
  (род. 1970) — бразильская волейболистка, бронзовая медалистка Олимпийских игр 2000 года.
 Лима, Роберт (1972—2021) — уругвайский футболист.
 Лима, Рубен (род. 1989) — португальский футболист, обладатель Кубка Хорватии в составе клуба «Хайдук» (2013).
 Лима, Сальво (1928—1992) — итальянский политик, находившийся в связях с мафией и убитый за неудачное противостояние судебному процессу над её членами; депутат Палаты депутатов Италии (1968—1979), депутат Европейского парламента (1979—1992).
 Лима, Фернанда (род. 1977) — бразильская модель и актриса.
 Лима, Франсиско Говиньо (род. 1971) — бразильский футболист.
  (1972—2010) — доминиканский бейсболист, участник Игры всех звёзд Главной бейсбольной лиги 1999 года в составе команды Национальной лиги.
 Лима, Чели (род. 1957) — кубинская писательница, драматург, сценарист.
 Лима, Эверсон Алан да (род. 1986) — бразильский футболист, защитник.
 Лима, Эдер (род. 1984) — бразильский и российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Лима, Эрик (род. 1994) — бразильский футболист, нападающий.
 Лима, Юрий Степанович (? — 1702) — русский вице-адмирал, участвовал во Втором Азовском походе Петра I.

Составные фамилии 
  (1909—1981) — министр внутренних дел Бразилии (1967—1969).
 Лесама Лима, Хосе (1910—1976) — кубинский писатель.
 
 Лима Феррейра, Кеплер Лаверан (род. 1983) — португало-бразильский футболист.
 Морейра-Лима, Артур (род. 1940) — бразильский пианист.
 Рамос ди Лима, Рафаэл (род. 1986) — бразильский футболист.
 Роша Лима, Энрике (1879—1956) — бразильский патологоанатом и микробиолог.

Прочее 
 Лима (культура)
 Флаг «Немедленно остановитесь» в международном своде сигналов.

См. также 
 Клад Лимы
 Лимма
 Лим

Примечания